Lacedemończycy – mieszkańcy polis spartańskiej, zwłaszcza spartiaci
 Spartoi – w mitologii greckiej ludzie, którzy wyrośli z zębów smoka zasianych przez Kadmosa